Valvasonesi – abitanti di Valvasone Arzene
Valvasonesi – abitanti di Valvasone